Matsushiro (jap. ) bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Nagano: Matsushiro (Nagano) (eingemeindet nach Nagano)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Matsushiro (Han)